

Лобаски — село, Атяшевський район, Мордовія
 Лобаски — село, Ічалківський район, Мордовія